Bousse ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Bousse (Moselle) im Département Moselle
 Bousse (Sarthe) im Département Sarthe

Boussé steht für:
 Boussé, eine Gemeinde und ein Département im westafrikanischen Staat Burkina Faso